Голынка — название населённых пунктов в Брестской области Белоруссии:

 Голынка — деревня в Вольновском сельсовете Барановичского района.
 Голынка — деревня в Почаповском сельсовете Барановичского района.